California State Polytechnic University - Pomona
 California State Polytechnic University - Humboldt, o Università statale Humboldt